E94 può riferirsi a:

Codici 
E94, codice del Possum Observatory, un osservatorio astronomico a Gisborne
E94, codice ECO di alcune linee della variante principale della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Locomotive 
 E 94 – locomotiva elettrica tedesca

Trasporti 
Strada europea E94, da Corinto ad Atene